Esistono due comuni francesi con questo nome

Saint-Chéron – Essonne
Saint-Chéron – Marna